Cet article dresse une liste des villes éthiopiennes les plus peuplées.

Liste des villes

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Bezunesh Tamru, Villes et territoires en Éthiopie, Paris, L’Harmattan, 2013, 440 p.

Liens externes  
 Agence Centrale des Statistiques
 e-Geopolis Program
  City Population

Ethiopie
 
Liste en rapport avec l'Éthiopie